Zilberman ist der Familienname folgender Personen:
 David Zilberman (* 1947), israelischer Agrarökonom
 Michael Zilberman (* 1945), israelischer Badmintonspieler russischer Herkunft
 Misha Zilberman (* 1989), israelischer Badmintonspieler russischer Herkunft
 Polina Zilberman (* 1969), moldauische Schachspielerin
 Svetlana Zilberman (* 1958), sowjetische und israelische Badmintonspielerin weißrussischer Herkunft

 Yaacov Zilberman (* 1954), israelischer Schachspieler
 Yaron Zilberman, israelischer Regisseur

Siehe auch:
 Silberman
 Silbermann